CSPF  steht für:
 Central States Pension Fund, einen US-amerikanischen  Pensionsfonds
 Constrained Shortest Path First, einen Kürzesten Pfad Algorithmus

CSPF